Faust: Love of the Damned – miniserie a fumetti della Avatar Press
Faust (Faust: Love of the Damned) –  film del 2001 diretto da Brian Yuzna